Pferdsdorf (Krauthausen), een dorp in de Duitse gemeente Krauthausen
 Pferdsdorf (Unterbreizbach), een dorp in de Duitse gemeente Unterbreizbach